Савватия — посёлок в Котласском районе Архангельской области. Входит в состав Черемушского сельского поселения.

Аэродром 
Военный аэродром Савватия был создан в 1970-х годах. В начале 1990-х годов в Савватию перевели лётчиков из нескольких войсковых частей: с Новой Земли, из Амдермы, аэродрома Талаги (вблизи Архангельска), Обозерской.
 
25 октября 1993 года 72-й гвардейский Полоцкий ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк перебазировался из Амдермы в Савватию, где был объединен с 445-м истребительным авиационным полком ПВО. Объединенный полк получил все регалии 72-го гв. иап и стал называться 458-й гвардейский Полоцкий ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк.

Осенью 2009 года в ходе реформы ВС России 458-й гвардейский Полоцкий ордена Кутузова истребительный авиационный полк был расформирован, на его базе создана эскадрилья, которая входит в состав авиабазы в Мончегорске (Мурманская область).

Население

См. также 
 Список населённых пунктов Котласского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Полк, которого больше нет

 Карты
 [mapp38.narod.ru/map1/index105.html Топографическая карта P-38-105,106. Котлас]
 [mapp38.narod.ru/map1/index117.html Топографическая карта P-38-117,118. Великий Устюг]

Населённые пункты Котласского района